Педро Омар Ларракуй (; род. , Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, защитник/полузащитник. Рекордсмен «Велес Сарсфилд» по количеству сыгранных матчей — 455.

Карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в 1975 году в «Велес Сарсфилде». Он играл в качестве защитника сначала, но в последующие годы он был преобразован в полузащитника.

В 1979 году клуб вышел в финал Метрополитано, но там проиграл «Ривер Плейту». На основании его хороших выступлений за клуб он был включён в состав сборной Аргентины на Кубок Америки 1979 в Аргентине.

В 1980 году Ларракуй получил серьёзную травму, которая мешала ему играть в Кубке Либертадорес. В 1981 году случился один из приятных моментов в его карьере — Педро получилось четырежды поразить ворота «Химнасия и Тиро» (5-0).

В 1985 году «Велес Сарсфилд» вышел в финал Насьоналя, но там он проиграл «Архентинос Хуниорс».

Ларракуй покинул «Велес» в 1987 году, сыграв 455 матчей за клуб, и забил 82 голов (5-й результат в истории клуба). Сезон 1987/88 провёл в «Сан-Лоренсо де Альмагро», где и завершил карьеру игрока.

В 2007 и 2008 годах некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера «Велес Сарсфилда». В настоящее время работает помощником главного тренера юношеской команды «Велеса».

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Футбольные тренеры Аргентины